Арнштайн — многозначный термин.

 Арнштайн (нем. Arnstein) — город и городская община в Германии, в земле Бавария.
 Арнштайн (Саксония-Анхальт) (нем. Arnstein) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Квенштедт (Арнштайн) (нем. Quenstedt) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, в составе города Арнштайн района Мансфельд-Зюдхарц.